Iers curlingteam (mannen)
Iers curlingteam (vrouwen)
Iers curlingteam (gemengd)
Iers curlingteam (gemengddubbel)